Camp profund del Hubble (del seu nom en anglès Hubble Deep Field), imatge d'una regió de l'Ossa Major presa el 1995 pel Telescopi espacial Hubble
 Tàblex (del seu nom en anglès High-Density Fiberboard), tauler de fibra de fusta sotmesa a gran pressió